

Onomastica 
 Jonis – Variante del nome proprio di persona Giovanni

Persone 
Jonis Bascir – Attore, compositore e musicista italiano
Jonis Agee – Scrittore statunitense

Scienza 
 Antitype Jonis – Insetto appartenente all'ordine dei Lepidotteri